Пирахан:
 Пирахан — народ охотников-собирателей Амазонии.
 Пирахан (язык) — язык народа пирахан.